Projeto Sign - primeiro estudo oficial do governos dos Estados Unidos acerca dos objetos voadores não identificados
Sign (banda)
Signs (canção) - de Snoop Dogg com participação de Justin Timberlake
Signs (filme) - de Mel Gibson

Desambiguação